Долларовая зона () — возглавляемый США валютный союз, созданный на базе долларового блока после Второй мировой войны. Эмиссионным органом зоны является Федеральная резервная система. В отличие от зоны франка, стерлинговой зоны и еврозоны, не имеет официальной юридической основы в виде межгосударственных соглашений, в связи с чем за время существования зоны её состав неоднократно менялся. В настоящее время доллар США является официальной валютой следующих государств и территорий:

  США и их островные территории (,,,,,);
  Бермудские острова (колония Великобритании, также Бермудский доллар);
  Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба (колония Нидерландов);
  Британские Виргинские острова (колония Великобритании);
  Британская территория в Индийском океане (колония Великобритании);
  Восточный Тимор;
  Маршалловы острова;
  Палау;
  Панама (также монеты бальбоа);
  Сальвадор;
  Теркс и Кайкос (колония Великобритании);
  Федеративные Штаты Микронезии;
  Эквадор (также монеты сентаво);
  Зимбабве (используются также южноафриканский рэнд, фунт стерлингов, евро и ботсванская пула; доллар Зимбабве изъят из обращения в 2009 году и окончательно демонетизирован в 2015-м, однако формально продолжает считаться национальной валютой Зимбабве).

Ссылки 

Валютные союзы